Hesselink ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Quirine Hesselink (* 1943), niederländische Historikerin
 Jan Vennegoor of Hesselink (* 1978), niederländischer Fußballspieler
 Willem Hesselink (1878–1973), niederländischer Fußballspieler und -funktionär